
Termin -{R68}- ima više značenja.

 R-oznake, R68: Moguć rizik od nepovratnih efekata
 R68 put (Južna Afrika), autoput